Gottfried Kirch, un astronome saxon
 Leo Kirch, un entrepreneur allemand
 Michel Kirch, un photographe plasticien français
 Oliver Kirch, un footballeur allemand
 Rosane Kirch, une coureuse cycliste brésilienne
 Simon Kirch, un athlète allemand

Patronyme allemand
Patronyme lorrain